Вьюково — название населённых пунктов:

Россия 
 Вьюково — деревня в Суражском районе Брянской области.
 Вьюково — деревня в Некоузском районе Ярославской области.